O00 steht für:
 O00, ICD-10-Code für eine Extrauteringravidität, siehe Liste von Erkrankungen und Zuständen in Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett nach ICD-10 #O00-O08
 O00, FAA-Code für den Privatflugplatz Lufker Airport in Suffolk County, New York, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 OOO
 O/oo

Abkürzung